Joševa est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Joševa, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Joševa, une localité située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
Joševa, un village situé dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara ;
Joševa, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.